The Mummy ist der Originaltitel folgender Filme:

 Die Mumie (1932), US-amerikanischer Film von Karl Freund
 Die Rache der Pharaonen (1959), britischer Film von Terence Fisher
 Die Mumie (1999), US-amerikanischer Film von Stephen Sommers
 Die Mumie (2017), US-amerikanischer Film von Alex Kurtzman

Siehe auch:
 Mummy (Begriffsklärung)